Хьюи Пирс Лонг мл. (; 30 августа 1893 — 10 сентября 1935) — американский политический деятель, сенатор от штата Луизиана, был известен под прозвищем «Морской царь» (). Радикальный демократ, 40-й губернатор Луизианы в 1928 — 1932 гг., сенатор в 1932 — 1935. На президентских выборах 1932 года поддержал Франклина Рузвельта, а в июле 1933 заявил о намерении принять участие в следующих президентских выборах. Один из двух сенаторов США (по состоянию на конец 2020 года), убитых в должности (второй — Роберт Кеннеди).

Биография 
Хьюи Пирс Лонг мл. родился 30 августа 1893 года в аграрном районе на севере штата Луизиана в фермерской семье Хьюи Пирса Лонга ст. (, 1852—1937) и Каледонии Палестайн Тисон (, 1860—1913). Был седьмым ребёнком из девяти. Старший брат Джордж Лонг (, 1883—1958) впоследствии был членом Палаты представителей США от штата Луизиана в 1953—1958 годах. Младший брат Эрл Лонг, 1895—1960) трижды занимал пост губернатора штата Луизиана (1939—1940, 1948—1952, 1956—1960).

Уже в начальной школе зарекомендовал себя способным учеником с фотографической памятью, однако был отчислен в 1910 году за подписание петиции с протестом против введения двенадцатилетней системы образования (она стала общепринятой в США только после Второй мировой войны).

После неудавшейся попытки поступить в Университет штата Луизиана на протяжении четырёх лет работал коммивояжёром, продавая книги, консервы, лекарства. Помимо этого, подрабатывал аукционером.

В 1913 году женился на Роуз Макконнелл. Через год Лонг стал посещать Баптистский университет в Оклахоме, начал ходить на юридические курсы в университете Оклахомы. Вскоре перешёл в Тулейнский университет Нового Орлеана.

В 1915 году успешно сдал экзамены и получил право заниматься адвокатской практикой.

В 1924 году выставлял свою кандидатуру на выборах губернатора штата Луизиана. Свою кампанию построил на критике действовавшего губернатора Паркера, компании «Standard Oil» и политической элиты штата и государства в целом. Явился одним из первых политиков на юге США, использовавшим радио для политической агитации. Американские историки писали про него как про «детище» эпохи радио. По результатам выборов получил треть голосов избирателей. Считается, что общему успеху помешало его нежелание чётко обозначить свою позицию в отношении к Ку-клукс-клану. Кроме того, в день выборов сильный дождь помешал избирателям сельских районов, где располагался основной электорат Лонга, добраться до избирательных участков. Однако, несмотря на поражение на выборах, был избран в Комиссию общественной службы Луизианы и остался в публичной политике.

Последующие четыре года Лонг готовился к губернаторским выборам в Луизиане 1928 года. Стартовавшую предвыборную кампанию он повёл под лозунгом «Чтобы каждый был королём, но никто не носил короны» («Every man a king, but no one wears a crown»).

В годы Великой депрессии возглавил массовое движение против политики Нового курса Рузвельта. Выдвинул программу «раздела богатств», что привлекло к его движению «Share Our Wealth» более 7,5 млн сторонников. Основой его программы был жесткий прогрессивный налог. Беднейшие американцы освобождались от налогообложения, тогда как для миллионеров налог был очень высок. Постоянно конфликтовал с крупнейшими корпорациями, в первую очередь, с рокфеллеровской «Standard Oil».

Намеревался участвовать в президентских выборах 1936 года, однако в сентябре 1935 года был застрелен доктором Карлом Вайссом в Капитолии Луизианы, построенном за несколько лет до этого по распоряжению Лонга. Вайсс был застрелен охраной на месте. Через два дня, в ночь на 10 сентября, Хьюи Лонг скончался в госпитале Батон-Ружа, который, опять-таки, был построен по его инициативе.

Отражение биографии в искусстве 

Биография Лонга стала основой для романа американского писателя Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать» (1946 год). Роман несколько раз экранизирован, в том числе в СССР в 1971 году.

Хью Лонг стал прототипом героя романа Синклера Льюиса «У нас это невозможно» (1935 год) Берзелиуса Уиндрипа.

В романе Сакса Ромера 1936 года «Президент Фу Манчу» доктор Фу Манчу тайно финансирует антимигрантского демагога и политикана-изоляциониста Харви Брэгга, а «Share Our Wealth» выведено как «Лига хороших американцев».

Хью Лонгу приписывают фразу: «Конечно, он у нас будет. У нас это будет проходить под маской антифашизма», которой он, будто бы, прокомментировал сентенции о возможном приходе фашизма в США. Позднее, уже в 21 веке, аналогичную фразу стали приписывать Уинстону Черчиллю

Примечания

Литература 
  Huey Long. — Knopf, 1969. (Пулитцеровская премия за биографию или автобиографию, 1970)

Ссылки 
 
 
 Биография
 Официальный веб-сайт Хьюи Лонга
 Аудио, видео и текст речи Лонга к сенату в январе 1935 г.

Выпускники Баптистского университета Оклахомы
Выпускники Тулейнского университета
Выпускники Школы права Тулейнского университета
Сенаторы от штата Луизиана
Юристы США
Популизм
Политики США
Убитые политики США
Застреленные в США
Прототипы литературных персонажей